Natuurkunde (physica is een verouderde spelling van fysica)
 Physica, een reeks door Elsevier uitgegeven wetenschappelijke tijdschriften.
 Fysica of Physica, een werk van de Griekse wijsgeer Aristoteles
 Stichting Physica

Zie ook 
 Fysica (doorverwijspagina)
 Studenten Physica in Nederland